Sonndorf ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Sonndorf (Hinterschmiding), Ortsteil der Gemeinde Hinterschmiding, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

in Österreich:
 Sonndorf (Gemeinde Burgschleinitz-Kühnring), Ortsteil von Burgschleinitz-Kühnring, Bezirk Horn, Niederösterreich
 Sonndorf (Gemeinde Diersbach), Ortschaft von Diersbach, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Sonndorf (Gemeinde Taufkirchen), Ortschaft in der Gemeinde Taufkirchen an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Sonndorf (Gemeinde Weyer), Ortsteil von Weyer, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Sonndorf (Trofaiach), Ortslage von Trofaiach, Steiermark

Siehe auch:
 Sonnendorf